Die Saison 2014/15 der Oberliga Niedersachsen war die 68. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die siebte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Meister und Direktaufsteiger in die Regionalliga Nord wurde der SV Drochtersen/Assel. Vizemeister wurde der VfV 06 Hildesheim, der sich für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord qualifizierte und sich gemeinsam mit dem TSV Schilksee gegen den Bremer SV durchsetzte.

Die Abstiegsplätze belegten der I. SC Göttingen 05, der TSV Ottersberg und der Rotenburger SV. Da zwei Mannschaften aus der Oberliga Niedersachsen in die Regionalliga Nord aufgestiegen sind, verblieb der Viertletzte VfL Oldenburg in der Oberliga Niedersachsen. Aus der Regionalliga Nord stieg die FT Braunschweig in die Oberliga Niedersachsen ab. Die Aufsteiger aus den Landesligen waren der VfL Bückeburg, die SVG Göttingen 07, der Heeslinger SC und der TuS Lingen.

Torschützenkönig der Oberliga Niedersachsen wurde Sascha Wald vom SC Spelle-Venhaus, der 24 Tore erzielte.

Abschlusstabelle 

Der I. SC Göttingen 05 verzichtet auf die Beantragung einer Zulassung für die kommende Oberliga-Saison beim Niedersächsischen Fußballverband und steht deshalb als Absteiger fest.
Nur der SV Drochtersen/Assel und der VfV 06 Hildesheim beantragen eine Lizenz für die kommende Regionalliga-Saison.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2014
Oberliga Niedersachsen 2014 15